Primeval signifie primitif en anglais.

 Phase finale (Primeval) est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires (Buffy the Vampire Slayer) diffusé en 2000.
 Primeval, le nom en VO de Nick Cutter et les Portes du temps, une série télévisée de science-fiction britannique, diffusée en 2007 par ITV.
 Primeval est un film américain de Michael Katleman, sorti en 2007.